Henric Falkman kan syfta på:

 Henric Falkman (1701–1767), svensk borgmästare
 Henric Falkman (1734–1809), svensk borgmästare
 Henric Falkman (1774–1839), svensk skeppsredare